Кюлан — французская коммуна в департаменте Шер.
 Кюлан — средневековая крепость на территории одноимённой коммуны.